Terebes (Trebeş) falu Romániában, Bákó megyében
 Bisztraterebes, Terebes (Chiribiş) falu Romániában, Bihar megyében
 Krasznaterebes, Tőketerebes, Terebes (Terebeşti) falu Romániában, Szatmár megyében
 Rákosterebes (Racova) falu Romániában, Szatmár megyében
 Tőketerebes (Trebišov) – város a mai Szlovákiában
 Túrterebes, Tőketerebes (Turulung) falu Romániában, Szatmár megyében

 Terebesfejérpatak község a mai Ukrajnában
 Terpes község Heves megyében (egyes forrásokban Terebesként szerepelt)
 Újterebes (Tribš) falu a mai Lengyelországban

 egyéb mezők, (kül)területek neve szerte a történelmi Magyarországon